Лабу́цкас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Лабуцкас, Раймундас (род. 1984) — литовский гребец-каноист;
 Лабуцкас, Ян Янович (род. 1938) — советский волейболист.